Zaroślak ist ein polnischer Ortsname:
 Zaroślak (Danzig), Ortschaft der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern
 Zaroślak (Ruciane-Nida), Forstsiedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren